New Hampton (Iowa).
 New Hampton (Missouri).
 New Hampton (Nova Hampshire).